День сурка:

 День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля.
 «День сурка» — американская фантастическая комедия режиссёра Гарольда Рэмиса. По мотивам рассказа Дэнни Рубина.